Стрижак — українське прізвище. 

Відомі люди

 Стрижак Аліна (* 1984 року) — відома українська журналістка.
 Стрижак Альона Олегівна (* 1988) — українська військова та державна діячка, начальниця Управління патрульної поліції в Харківській області, учасниця російсько-української війни.
 Стрижак Андрій Андрійович (* 1947) — український юрист.
 Стрижак Андрій Віталійович (1999) — український футболіст.
 Стрижак Вероніка Миколаївна (* 1962) — російська телеведуча.
 Стрижак Володимир Степанович (1911—1983) — офіцер-артилерист, Герой СРСР (1943).
 Стрижак Інна Вікторівна (* 1985) — українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу.
 Стрижак Олексій Володимирович (1982—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стрижак Олексій Сильвестрович (1925—2006) — український мовознавець-ономаст, громадський діяч, член «Руху», кандидат філологічних наук.
 Стрижак Павло Григорович (1922—1944) — офіцер-артилерист, Герой СРСР (1944, посмертно).

Українські прізвища